Италия принимала участие в Евровидении 1961, проходившем в Каннах, Франция. Её представила Бетти Куртис с песней «Al di là», выступившая под номером 16. В этом году страна получила двенадцать баллов и заняла 5 место. Комментатором конкурса от Италии в этом году стал Коррадо Мантони, а глашатаем — Энзо Тортора.

В Италии в этом году проходил национальный отбор в виде фестиваля в Сан-Ремо, состоящий из двух полуфиналов и финала. В каждом из полуфиналов приняло участие по 12 песен, которые исполняли по два артиста с различными аранжировками. Затем в финал прошли 12 песен и 24 исполнителя. По итогу, первое место заняла композиция «Al di là», а между исполнителями Бетти Куртис и Лучано Тайоли, предпочтение было отдано первой.

Страны, отдавшие баллы Италии 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Италии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1961»